Clemensbrunnen steht für:

 Clemensbrunnen (Koblenz)
 St. Clemensbrunnen in Köln, siehe Kölner Brunnenheiligtum #St. Clemensbrunnen